William Lilly eller William Lily kan syfta på:

* William Lily (omkring 1468–1522), engelsk grammatiker 
 William Lilly (1602–1681), engelsk astrolog
 William Lilly (1821–1893), amerikansk politiker
 William Samuel Lilly (1840–1919), engelsk jurist och författare